Manitoba hat folgende Bedeutungen:

 Manitoba, kanadische Provinz
 Manitobasee, See in der Provinz Manitoba
 Richard Manitoba (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 ehemaliger Künstlername des als Caribou (Musiker) bekannten Daniel Victor Snaith
 Manitoba (Pailón), Ort in Bolivien